Звоны — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Административный центр Глубоковской волости.

География 
Расположена к юго-востоку от города Опочка.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 64 человека.

История 
С 1995 до 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Звонской волости в качестве её административного центра.

Упоминается в рассказе Паустовского К.Г. "Беглые встречи".

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района